Vlahovići – wieś w Czarnogórze, w gminie Kolašin
 Vlahovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Vlahovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Ljubinje
 Vlahovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde
 Vlahovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Vlahovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Pale